Ratko Jović steht für:

 Ratomir Jović, jugoslawischer Volksheld
 Ratko Jović (Quartier), nach obiger Person benanntes Quartier in der Gradska opština Crveni krst